Којоностле има више значења:

 Којоностле (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Којоностле (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику